Canadian Open 2022, właśc. National Bank Open presented by Rogers 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2022 z cyklu Canadian Open rozgrywany w dniach 7–14 sierpnia 2022 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 573 785 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Kanadzie